Міненков Михайло Анатолійович (нар. 25 липня 1977 року, Алейськ, Алтайський край, СРСР) — російський політичний і державний діяч.
 Міненков Аркадій Васильович — гірничий інженер, першовідкривач українських ртутних руд.